Buritinense – abitanti di Buriti do Tocantins
Buritinense – abitanti di Buritizal